Rohrach und Rohrachbächlein sind geographische Namen:

Gewässer:
 Rohrach (Altmühl), auch Östliche Rohrach, rechter Zufluss der Altmühl bei der Wettelsheimer Zollmühle, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Rohrach (Eyb), linker Zufluss der Eyb in Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Rohrach (Iller), linker Zufluss der Iller unterhalb des Wasserkraftwerks Fluhmühle an der Grenze der Landkreise Ober- und Unterallgäu bei Altusried, Bayern
 Rohrach (Lindach), linker Zufluss der Lindach vor Neidlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Rohrach (Wörnitz), auch Westliche Rohrach, linker Zufluss der Wörnitz gegenüber Wechingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern

 Rohrachbächlein, linker Zufluss des Eibachs (zum Kollbach, zum Vilskanal) bei Rohrach, Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Orte:
 Rohrach (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rohrach (Heidenheim), Ortsteil des Marktes Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

 Rohrach (Gemeinde Anger), Ortsteil von Anger (Steiermark), Bezirk Weiz, Steiermark
 Rohrach (Gemeinde Kirchschlag), Ortschaft der Gemeinde Kirchschlag bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Rohrach (Gemeinde Schmirn), Ortsteil von Schmirn, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Schutzgebiete:
 Naturwaldreservat Rohrach, geschütztes Naturwaldreservat in Vorarlberg
 Rohrachschlucht, Naturschutzgebiet im Landkreis Lindau, Bayern

Siehe auch:
 Röhrach
 Rohrbach